Schaubühne steht für:

 Schaubühne am Halleschen Ufer, Theater in Berlin bis 1981
 Schaubühne am Lehniner Platz, Theater in Berlin seit 1981 
 Schaubühne Lindenfels, Kultureinrichtung in Leipzig
 Johann Christoph Gottsched: Die deutsche Schaubühne, Leipzig 1741–1745, 6 Bände
 Die Schaubühne, früherer Name der deutschen Wochenzeitschrift Die Weltbühne

Siehe auch:
 Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet, Rede von Friedrich Schiller